Myophiomyidae — вимерла родина гістрикогнатових Старого Світу.

Myophiomyidae
 Myophiomyinae
Elmerimys
Myophiomys
Phiomyoides
 Phiocricetomyinae
 Phiocricetomys

Примітки 

Фауна олігоцену
Фауна міоцену
Гризуни
Родини ссавців